Mastrodicasa est un patronyme porté notamment par :

 Federica Mastrodicasa (1988-), joueuse italienne de volley-ball ;
 Leonida Mastrodicasa (1888-1942), ouvrier mécanicien, militant anarchiste et anarcho-syndicaliste italien.